Brusnik est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Brusnik, un village situé dans la municipalité de Srbac et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
 Brusnik, un village situé dans la municipalité de Pakrac, comitat de Požega-Slavonie ;
en Macédoine
 Brusnik, un village situé dans la municipalité de Negotino ;
en Serbie
 Brusnik, un village situé dans la municipalité d’Ivanjica, district de Moravica ;
 Brusnik, un village situé sur le territoire de la Ville de Zaječar, district de Zaječar ;
 Brusnik/Brusnik, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Vushtrri/Vučitrn, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.

Voir aussi 
en Slovaquie
 Brusník, village du District de Veľký Krtíš.